Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1930 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Helen Moody je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Helen Wills Moody (prvakinja)
  Phoebe Holcroft-Watson (četrtfinale)
  Simone Mathieu (četrtfinale)
  Cilly Aussem (polfinale)
  Elizabeth Ryan (četrtfinale)
  Lilly De Alvarez (polfinale)
  Helen Jacobs (finale)
  Eileen Bennett (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1930